Die Spielzeit 2013/14 war die 21. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 46 Bardejov, der in der Relegation zur Extraliga erneut am Aufstieg scheiterte.

Teilnehmer

Modus 
Zunächst bestritten die zwölf Mannschaften eine gemeinsame Hauptrunde, in der sie vier Mal auf jeden Gegner trafen. Der slowakische U18-Eishockeynationalmannschaft nahm als HK Orange U18 ohne Wertung an der Liga teil. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, deren Meister an der Relegation gegen den Letztplatzierten der Extraliga teilnehmen durfte. Die drei Letztplatzierten der Hauptrunde bestritten anschließend Playouts, wobei der Letztplatzierte der Playouts an der Relegation gegen den Meister 2. Liga teilnehmen musste. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Turnierplan

Viertelfinale 
 HC 46 Bardejov – HK Spišská Nová Ves 3:2 (1:2, 9:2, 2:6, 5:4, 3:1)
 HC Dukla Senica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:3 (3:4 n. P., 2:4, 2:3)
 HK Gladiators Trnava – HC 07 Prešov 3:1 (6:4, 4:1, 1:2, 1:0 n. P.)
 HC 07 Detva – HK Dukla Michalovce 2:3 (2:1, 1:2, 1:2 n. V., 8:3, 1:2)

Halbfinale 
 HC 46 Bardejov – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (3:2 n. V., 4:1, 6:4)
 HK Gladiators Trnava – HK Dukla Michalovce 2:3 (3:5, 2:0, 4:2, 2:8, 3:6)

Finale 
 HC 46 Bardejov – HK Dukla Michalovce 4:1 (1:0, 3:6, 3:2 n. P., 4:3 n. V., 5:2)

Playouts

Relegation 

 HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 4:3 (0:3, 3:4 n. P., 2:4, 4:3 n. V., 4:1, 3:2 n. V., 5:1)

Der HC Topoľčany verblieb damit in der zweiten Spielklasse.

Weblinks 
 Tabelle der Hauptrunde auf der Webseite des slowakischen Eishockeyverbands (slowakisch)
 Tabelle der Play-Outs auf der Webseite des slowakischen Eishockeyverbands (slowakisch)
 Saison 2013/14 bei eliteprospects.com

Eishockeysaison 2013/14
1. Liga 2013